Rumba kan syfta på:

 Rumba – en dans och en familj av musikaliska rytmer
 Rumba (skulptur) – en abstrakt skulptur i Helsingfors
 Rumba (webbplats) – en webbplats och tidigare tidskrift för pop- och rockmusik
 Alberts Rumba (1892–1962) – en lettisk hastighetsåkare på skridskor